Guvernerova palača u Rijeci